Jesús Garay peut faire référence à :
 Jesús Garay (1930-1995), footballeur espagnol.
 Jesús Garay (né en 1949), réalisateur espagnol.